Olema (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Olema (Washington), een gehucht in de Amerikaanse staat Washington
 Olema Station, de vroegere naam van Point Reyes Station (Californië)
 Olema Valley, een dal in de Amerikaanse staat Californië

Personen 
 Daura Olema (1933), Cubaans schrijfster